Шарлота фон Хесен () може да се отнася за:
 Шарлота Вилхелмина фон Хесен-Дармщат (1755–1785), херцогиня на Мекленбург-Щрелиц
 Шарлота фон Хесен-Ешвеге (1653–1708), дъщеря на ландграф Фридрих фон Хесен-Ешвеге, принцеса на Саксония-Вайсенфелс, графиня на Бентхайм-Текленбург
 Шарлота фон Хесен-Касел (1627 – 1686), курфюрстиня на Пфалц
 Шарлота Амалия фон Хесен-Филипстал (1725–1798), херцогиня и регентка на Саксония-Майнинген
 Шарлота Амалия фон Хесен-Касел (1650–1714), кралица на Дания
 Шарлота фон Хесен-Хомбург (1672–1738), херцогиня на Саксония-Ваймар
 Шарлота Амалия фон Хесен-Филипстал (1730–1801), херцогиня на Саксония-Майнинге
 Шарлота Амалия фон Хесен-Ванфрид (1679–1722), княгиня на Трансилвания
 София Шарлота фон Хесен-Касел (1678–1749), дъщеря на ландграф Карл фон Хесен-Касел, херцогиня на Мекленбург-Шверин
 Вилхелмина Шарлота фон Хесен-Касел (1695–1722), дъщеря на ландграф Карл фон Хесен-Касел